Karolówka ist der Name

 eines Bergs in der polnischen Woiwodschaft Schlesien, siehe Karolówka (Schlesische Beskiden)
 eines Orts in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Karolówka (Lubaczów)